Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 53-as, 53A, 53B és 53I jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 53-as busz (Balatonfüred)

 53-as busz (Budapest)
 53A busz (Budapest)megszűnt

 53-as busz (Miskolc)

 53-as busz (Tatabánya)
 53B busz (Tatabánya)
 53I busz (Tatabánya)